Manilius fait référence à:
Manius Manilius, un consul
Marcus Manilius, un poète et astronome
Caius Manilius, tribun romain
, un cratère de la lune nommé en l'honneur de Marcus Manilius

Voir aussi
Manlius, autre nomen romain